Hydnellum is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Bankeraceae. De typesoort is Hydnellum suaveolens.

Bankeraceae
Schimmelgeslacht